Rue des Frères peut désigner :
 la rue des Frères à Strasbourg
 la rue des Frères-Matthis à Strasbourg
 la rue des Frères à Saverne
 la rue des Frères-Lion à Toulouse
 la rue des Frères-Morane à Paris
 la rue des Frères-Flavien à Paris
 la rue des Trois-Frères à Paris